Chorwaci – naród południowosłowiański, liczący około 9 mln ludzi. Zamieszkują głównie Chorwację 
 Chorwaci molizańscy – określenie ludności pochodzenia chorwackiego zamieszkującej włoski region Molise
 Burgenlandzcy Chorwaci – etniczni Chorwaci żyjący w austriackiej prowincji Burgenland
 Morawscy Chorwaci – grupa etniczna, która w XVI i XVII wieku osiedliła się w południowych Morawach
 Chorwaci czescy – jedno z ważniejszych plemion czeskich, położone pomiędzy Pszowianami i Ślężanami
 Chorwaci wschodni – plemię wschodniosłowiańskie wymienione czterokrotnie w kronice Nestora
 Serbochorwaci – w XIX i na początku XX wieku wspólne określenie dla Serbów i Chorwatów (wliczani byli także Boszniacy i Czarnogórcy).

Zobacz też 
 Chorwaci w Kanadzie
 Biała Chorwacja
 Jugosłowianie
 Janjevci
 Schiavoni